Trendy steht für:
 im Trend (Soziologie) liegend
 LML Trendy, Motorroller-Modell des indischen Herstellers LML
 trendy e. V., Altkleidersammelverein, siehe Reclay Group #trendy e.V.